Battaglia di Narbona (436), combattuta tra i Romani e i Visigoti;
Battaglia di Narbona (737), combattuta tra i Franchi e gli Umaidi.